Paramiacis (Парамијакис — „близак Мијакису”) је изумрли род плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, који је у периоду од средњег до касног еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста P. exilis је тежила око 0,318 kg, а P. teilhardi око 0,602 kg.

Систематика

Историја класификације 
Род Paramiacis је у прошлости био уврштаван унутар изумрле породице Miacidae, али је касније препознат као представник кладуса Carnivoraformes. Врсте Paramiacis exilis и Paramiacis teilhardi су биле уврштаване као иста врста Paramiacis exilis, и сматране су за примјер полног диморфизма унутар те врсте, али је то касније оспорено.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Paramiacis.

Временска распрострањенст рода Paramiacis унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes
 Miacidae

Референце 

†
Изумрли сисари Европе